Branchiostoma är ett släkte av ryggsträngsdjur som beskrevs av Costa 1834. Branchiostoma ingår i familjen lansettfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Lansettfiskar
Branchiostoma

nv:Łóóʼchilí bitʼaʼ ádaadinígíí
io:Amfioxo
he:מיתרני ראש
lv:Lancetnieki
lt:Iešmutis
hu:Lándzsahalak
mk:Амфиоксус
ml:ലഘുശൂലം
nn:Lansettfisk
simple:Lancelet
sr:Копљаши